Примера B Насьональ 2014 — 29-й сезон Примеры B Насьональ, второго по значимости дивизиона чемпионата Аргентины. Он начался 9 августа и закончился 19 декабря 2014 года.

Клубы-участники

Зона A

Результаты матчей

Дополнительный турнир за выход в Примеру

Зона B

Результаты матчей

Дополнительный матч за выход в Примеру

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте soccerway.com

2014
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2014 году